Vignier est un patronyme français.

Étymologie 
Vignier  est un nom de famille originaire du sud-ouest qui désigne un vigneron.

Personnalités 
 Charles Vignier (1863-1934), poète et écrivain français d’origine suisse.
 François Vignier ( siècle), sculpteur français.
 Jérôme Vignier (1606-1661), prêtre oratorien fils de Nicolas Vignier fils.
 Nicolas Vignier (1530-1596), juriste, historiographe et théologien français.
 Nicolas Vignier fils ( ? -1645), fils du précédent, juriste calviniste convertit au catholicisme.

Patronyme français